Le prénom Catarina correspond au prénom français Catherine en :
 portugais
 occitan
 galicien

Personnalités portant ce prénom 
 Catarina Benincasa (1347-1380), connue en français sous le nom de Catherine de Sienne, mystique et sainte catholique.
 Catarina Camufal (1980-), joueuse angolaise de basket-ball.
 Catarina Lindqvist (1963-), joueuse de tennis suédoise.
 Catarina Ruivo (1971-), réalisatrice portugaise.
 Catarina van Hemessen (1528 - après 1587), peintre flamande de la Renaissance.
 Catarina Wallenstein (1986-), actrice portugaise.

Toponymes 

 Catarina, municipalité de l'État du Ceará au Brésil ;
 Catarina, census-designated place située au Texas (États-Unis) ;
 Catarina, une municipalité du département de Masaya au Nicaragua.

Culture 
 Catarina ou la Fille du bandit, ballet de Jules Perrot, musique de Cesare Pugni (1846).

Autres 
 Catarina, cyclone de 2004.
 Catarina (ALT 187), ancien bateau de pêche à voile allemand.

Voir aussi